Герменчук:

 Герменчук — село в Шалинском районе Чечни.
 Герменчук, Игорь Иванович — белорусский журналист и общественный деятель